Mirambel steht für:
 Mirambel (Teruel), eine spanische Gemeinde in der Provinz Teruel

Personen:
 André Mirambel (1900–1970), französischer Sprachwissenschaftler und Neogräzist

Siehe auch:
 Mirabel